A categoria até 66 kg masculino do Judô nos Jogos Pan-Americanos de 2015 foi disputado no dia 11 de julho no Mississauga Sports Centre com 10 judocas, cada um representando um país

Calendário 
Horário local (UTC-5).

Medalhistas

Resultados

Chave

Disputa do Bronze

Ate 66 kg masculino